Антон Чиприан Тэтэрушану (; 9 февраля 1986, Бухарест, Румыния) — румынский футболист, вратарь клуба «Милан». Выступал в национальной сборной Румынии.

Карьера

Клубная 
Тэтэрушану начал свою футбольную карьеру в клубе Лиги II «Ювентус» из Бухареста. Спустя некоторое время перебрался в клуб «Глория» из города Бистрица. 26 мая 2008 года подписал контракт со «Стяуа». Трансфер обошёлся в 1.5 млн евро. Молодого вратаря тут же отдали в аренду обратно в «Глорию» на сезон. В 2009 году Тэтэрушану стал первым номером «Стяуа».

16 июля 2009 года вратарь дебютировал в Лиге Европы в матче против венгерского «Уйпешта», который «Стяуа» выиграл со счетом 2:0. 2 августа 2009 года Тэтэрушану сыграл свой первый матч в чемпионате Румынии.

В июне 2011 года «Наполи» предлагал 3 млн евро за игрока, но предложение было отклонено руководством «Стяуа».

В июле 2014 перешел в «Фиорентину» на правах свободного агента, подписав контракт до 30 июня 2019 года.

12 сентября 2020 года игрок перешёл в итальянский «Милан». 34-летний голкипер присоединился к «россонери» на постоянной основе за 500 тысяч евро.

В сборной 
Чиприан Тэтэрушану дебютировал в национальной сборной Румынии 17 ноября 2010 года в матче со сборной Италии, завершившимся со счетом 1:1. С тех пор являлся основным вратарем команды.

19 ноября 2020 года, после матча Лига наций УЕФА 2020/2021 против сборной Северной Ирландии, которая закончилась в ничью 1–1, Тэтэрушану публично анонсировал завершение карьеры в сборной.

Достижения 

«Стяуа»
 Чемпион Румынии: 2012/13, 2013/14
 Обладатель Кубка Румынии: 2011
 Обладатель Суперкубка Румынии: 2013

«Милан»
 Чемпион Италии: 2021/22

 Личные
 Футболист года в Румынии: 2015

Примечания

Ссылки 
 Профиль на romaniansoccer.ro 

Футболисты Румынии
Игроки сборной Румынии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Румынии по футболу
Игроки ФК «Дако-Джетика»
Игроки ФК «Глория» Бистрица
Игроки ФК «Стяуа»
Игроки ФК «Фиорентина»
Игроки ФК «Нант»
Игроки ФК «Олимпик Лион»
Игроки ФК «Милан»